Leoz ist der Familienname folgender Personen:

 Galo Leoz (1879–1990), spanischer Augenarzt
 Iosu Goñi Leoz (* 1990), spanischer Handballspieler, siehe Iosu Goñi
 Nicolás Leoz (1928–2019), Präsident des Conmebol, Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees

Leoz oder Leóz bezeichnet ferner:

 Copa de Oro Nicolás Leoz, auch Copa Ouro, südamerikanischer Vereinsfußballwettbewerb
 Estadio Dr. Nicolás Leoz, Stadion in Asunción, Paraguay